Odyssey, mot anglais signifiant Odyssée, peut désigner :

Jeu vidéo 
 Odyssey, première console de jeu vidéo, lancée par Magnavox en 1972.

Musique 
 Odyssey, un groupe de disco américain formé en 1977 ;
 Odyssey, un album d'Yngwie Malmsteen sorti en 1988 ;
 Odyssey, un album d'Hayley Westenra sorti en 2005 ;
 The Odyssey, un album du groupe Symphony X sorti en 2002, incluant une chanson du même nom.

Télévision 
 Odyssey, une chaîne de télévision canadienne de langue grecque créée en 1998.
 The Odyssey, série télévisée canadienne.

Véhicule 
 Odyssey, un modèle d'automobile:
 Honda Odyssey.

Autres 
 Plastic Odyssey, organisation de lutte contre la pollution plastique en mer.

Voir aussi